

Persone 
 Mads Døhr Thychosen – calciatore danese, difensore
 Oliver Thychosen – calciatore danese
 Steen Thychosen – ex calciatore danese, attaccante
 Ulrich Thychosen – calciatore danese